Plaatsen in Roemenië:
 Adâncata (Dolj)
 Adâncata (Ialomița)
 Adâncata (Suceava)
Plaatsen in Oekraïne:
 Adâncata, tegenwoordig Hliboca, een stad in het rayon Hliboca, regio Cernăuți/Czernowitz.